Dieser Artikel behandelt die schwedische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Europameisterschaft 2009 in Finnland.

Qualifikation 
Schweden wurde für die Qualifikation in die Gruppe 2 gelost und traf auf Irland, Italien, Rumänien und Ungarn. Mit acht Siegen wurden die Schwedinnen Gruppensieger und blieben dabei ohne Gegentor. Beim 7:0-Sieg in Rumänien erzielte Victoria Svensson alleine fünf Tore und schaffte innerhalb von 13 Minuten einen Hattrick.

Italien setzten sich in den Play-off-Spielen gegen Tschechien durch und qualifizierte sich ebenfalls für die EM-Endrunde. Irland musste sich dagegen Island geschlagen geben.

Tabelle

Spiele 

Grün unterlegte Ergebnisse kennzeichnen einen Sieg, gelb unterlegte Unentschieden.

Kader 
Schwedens Trainer Thomas Dennerby nominierte am 28. Juli 2009 sein Aufgebot für die Europameisterschaft. Am 14. August 2009 nominierte Dennerby für die wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallene Linda Sembrant Karin Lissel nach. Zwei Tage später fiel Linda Forsberg ebenfalls wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Für sie wurde Petra Larsson in den Kader berufen.

Spiele

Vorrunde 
Schweden traf in der Vorrundengruppe C auf England, Italien und Russland. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden wurde Schweden Gruppensieger.

Viertelfinale

Einzelnachweise 

Schweden
2009 Frauen